Accademia degli Accesi, fondata a Siena nel 1558
Accademia degli Accesi, istituita a Savona verso la metà del 1500
Accademia degli Accesi, fondata a Palermo nel 1568
Accademia degli Accesi, fondata a Trento nel 1629
Accademia degli Accesi, fondata a Mantova nel 1655
Accademia degli Accesi, fondata a Bologna nel 1686